

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wolfm“ beginnt.

Wolfm 



Wolfma 
 Wolfman Jack (1938–1995), US-amerikanischer Discjockey
 Wolfman, Marv (* 1946), US-amerikanischer Comicautor
 Wolfmann, Alfred (1923–1975), deutscher Journalist
 Wolfmayr, Andrea (* 1953), österreichische Schriftstellerin
 Wolfmayr, Hans (* 1944), österreichischer Politiker (SPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat

Wolfme 
 Wolfmeier, Bärbel (* 1966), deutsche Radiomoderatorin und Autorin
 Wolfmeyer, Leonhard (1903–1945), deutscher Lehrer und Opfer des Nationalsozialismus

Wolfmu 
 Wolfmüller, Alois (1864–1948), deutscher Ingenieur, Luftfahrtpionier und Erfinder des ersten seriengefertigten Motorrades